

Aziende
Hoesch AG – azienda tedesca
HSP Hoesch Spundwand und Profil – azienda siderurgica di Dortmund
Julius Hoesch – commerciante di chimica tedesco
Karl Hoesch – azienda tedesca dell'acciaio non più attiva
Vorsorgekasse Hoesch – assicurazione tedesca della Hoesch AG
Gießereihalle Firma Eberhard Hoesch – fonderia Firma Eberhard Hoesch & Söhne, presso Lendersdorf in Nordrhein-Westfalen in Hüttenstraße

Persone
Eberhard Hoesch (Monschau) (1790-1852) – industriale tedesco
Eberhard Hoesch (Düren) (1827-1907) – fabbricante tedesco
Eduard Hoesch (1890-1983) – cameramen austriaco
Felix Hoesch (1866-1933) – agricoltore, membro del Deutschen Reichstag
Gustav Hoesch (1818-1885) – imprenditore tedesco
Hugo von Hoesch (1850-1916) – industriale tedesco e politico
Jeremias Hoesch (~1610-1653) – primo industriale della famiglia della siderurgica Hoesch
Kurt Hoesch (1882-1932) – chimico tedesco
Leopold Hoesch (1820-1899) – fondatore della Hoesch AG
Leopold Hoesch (cinema) (* 1969) – produttore cinetelevisivo
Leopold von Hoesch (1881-1936) – diplomatico tedesco
Ludolf Matthias Hoesch (1788-1859) – industriale della carta tedesco
Matthias Gerhard von Hoesch (1698-1784) – statista e diplomatico
Udo Hoesch (1892-1968) – fabbricante di carta tedesco
Viktor Hoesch (1824-1888) – fabbricante di acciaio tedesco

Altro
Gasometro Hoesch – gasometro della Hoesch AG a Dortmund

Pagine correlate
Hösch